Алишер Алибиевич Утев (род. , Каратау, Жамбылская область, Казахстан) — казахстанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Родился 17 мая 1988 года в Каратау (Жамбылская область).
Учился в Университете имени Сулеймана Демиреля.

В составе различных казахстанских команд КВН становился чемпионом Республиканской лиги (2008), межрегиональной лиги «Астана» (2012), центральной лиги «Поволжье» (2013).

С 2009 по 2011 года работал автором и актёром в скетч-шоу «No comments», был сценаристом эпизодов ситкома «Айналайын» (продюсер Акан Сатаев).

С 2010 по 2012 года был автором и актёром юмористических шоу «Субботник» и «Тематик».

Работал над проектом «Большая разница в Казахстане» и был сценаристом эпизодов сериала «ВУЗеры».

С 2013 по 2017 года — главный сценарист, исполнительный продюсер вечернего шоу «Түнгі студия».

В 2016 году написал сценарий и выступил исполнительным продюсером комедии «Бизнес по-казахски», которая в последующем превратилась в самую прибыльную казахстанскую кинофраншизу.

В интервью Esquire Kazakhstan актриса и продюсер Асель Садвакасова назвала Алишера Утева «сценаристом-миллионником» отечественного кино из-за высоких сборов проектов, над которыми он работал.

В 2019 году Алишер Утев дебютировал в качестве режиссёра полнометражного фильма, написав сценарий и сняв комедию «Брат или брак 2».

В 2021 году представил свой первый веб-сериал «Сержан Братан», снятый специально для Salem Social Media. «Сержан Братан» стал одним из самых популярных сериалов в Казахстане, набрал суммарно около 50 миллионов просмотров. Как заявлял генеральный директор Salem Social Media Рустам Юсупов, «Сержан Братан» — единственный сериал в Казахстане, который привел 600 тысяч подписчиков на YouTube-канал за 2 месяца.

В ноябре 2021 года Алишер Утев представил свой второй веб-сериал, снятый для Salem Social Media. Он получил название «5:32» и основан на реальных историях казахстанских маньяков. Алишер Утев выступил в качестве режиссёра, сценариста и продюсера..

Женат, есть сын. Увлекается бразильским джиу-джитсу.

Фильмография 

Его фильм «Брат или брак 2» занял первое место в казахском бокс-офисе за первую неделю, заработав 288 миллионов тенге.

Фильм «Ва-банк» за две недели в интернете набрал 3,5 миллиона просмотров.

Комедия «ТойХана» вышла в прокат 18 ноября 2021 года.

Веб-сериалы 
 2021 — «Сержан Братан». Выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера.
 2021 — «5:32». Выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера.

Примечание 

Кинорежиссёры Казахстана
Родившиеся в Каратау